Третий Кубок европейских чемпионов — это турнир по пляжному футболу, который проводился в Катании, Италия со 2 – 7 июня 2015. Турнир собрал большинство клубов-чемпионов национальных чемпионатов по пляжному футболу Европы.

Россия была представлена на турнире двумя командами: «Локомотив» (Москва) и «Кристалл» (Санкт-Петербург).

Групповая стадия 

Время начала всех матчей указано по местному времени Катании, (UTC+2).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Стадия плей-офф

Победитель

См. также 
 Пляжный футбол
 Beach Soccer Worldwide

Примечания

Ссылки 
 Профайл 2015 Euro Winners Cup на сайте Beach Soccer Russia
 Профайл 2015 Euro Winners Cup на сайте www.beachsoccer.ru
 Профайл 2015 Euro Winners Cup на сайте Beach Soccer Worldwide

Футбол в Италии в 2015 году
Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу
Международные спортивные соревнования в Катании
Июнь 2015 года